Prades, Ardèche
 Prades, Ariège
 Prades, Haute-Loire
 Prades, Pyrénées-Orientales
 Prades, Tarn